Eliot, également orthographié , Elliot, Elyott ou Eliott, est un patronyme et un prénom.

Eliot est dérivé de « Élie » du prénom hébraïque « Eliyahu » qui représente un prophète de la religion juive.

Patronyme 
 Charles Eliot (1862-1931), diplomate, administrateur colonial, botaniste britannique. 
 George Eliot (1819-1880), écrivaine britannique.
 Jan  Eliot (1950 - ) auteure de comic strip.
 John Eliot (baptisé le  - ) est un missionnaire puritain.
 Jeanne Eliot (1861-?), femme peintre, sœur de Maurice Eliot
 Maurice Eliot (1862-1945), artiste français, frère de Jeanne Eliot
 T. S. Eliot ( - ), poète, dramaturge, et critique littéraire américain naturalisé britannique. Il a reçu le prix Nobel de littérature en 1948.
 

Avec le prénom John
 
 
 

Avec Eliot comme prénom
 Eliot Vassamillet, chanteur belge qui représente la Belgique au Concours Eurovision de la chanson 2019.
Eliot Ness, policier américain actif pendant la Prohibition, connu pour son rôle dans l'arrestation du bandit Al Capone.

Autres 
 Marc Eliot, série télévisée française.
 Le prix T.S. Eliot est un prix littéraire au Royaume-Uni dans le domaine de la poésie.
 Eliot (Maine)

Homonymie
Patronyme normand